Pilarensi – abitanti di Pilar (Alagoas)
Pilarensi – abitanti di Pilar (Buenos Aires)
Pilarensi – abitanti di Pilar (Paraíba)
Pilarensi – abitanti di Pilar de Goiás
Pilarensi – abitanti di Pilar do Sul